Landet Sogn henviser til flere artikler:
 Landet Sogn (Svendborg Kommune) – et sogn i Svendborg Kommune og i Svendborg Provsti
 Landet Sogn (Lolland) – et sogn i Lolland Kommune (tidligere Højreby Kommune) og i Lolland Vestre Provsti